Лајк Камелот има више значења:
 Лајк Камелот (Висконсин)
 Лајк Камелот (Илиноис)